Het seizoen 1996/97 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had SCHC en Hurley als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1997/98. 

Gooische, Union, Push en Hudito degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1996
Hockey in 1997
Overgangsklasse hockey